Le Monteil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Cantal
 Le Monteil – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy, w departamencie Górna Loara